

Toponyme 

 Pons, une commune française, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine ;
 Pons, un hameau de la commune de Saint-Hippolyte en Aveyron ;
 Rivière Pons, un affluent de la rive ouest de la rivière Caniapiscau, au Québec, au Canada ;
 Pons, cratère d'impact situé sur la face visible de la Lune.

Voir aussi 
 , nombreux toponymes
 Villars-en-Pons, commune française, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine

Nom de personne

Prénom 
Pons est un prénom masculin, peu utilisé aujourd'hui, qui vient du latin pons signifiant pont ou du latin pontius dont la signification est incertaine.
Les Pons sont fêtés à différentes dates selon le saint auquel ils font référence.

Saints chrétiens 
Pons peut désigner :
 Pons de Cimiez (+ 257), martyr à Cimiez ; fêté le 14 mai.
 Ponce (262), Diacre
 Pons de Saint-Andon (+ 1087), abbé de Abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon ; fêté le 5 mars.
 Pons de Léras (), gentilhomme repenti (Hérault)

Ecclésiastiques 
Au Moyen Âge, Pons ou Ponce est le nom de plusieurs évêques, parmi lesquels :
 Pons  d'Orange, évêque d'Orange vers 852 ; 
 Pons II d'Orange, évêque d'Orange vers 914, nommé archevêque d'Arles en 974 mais ne prit pas possession de son archevêché ;
 Pons, évêque de Maguelone de 925 à 960 ;
 Pons III d'Orange, évêque d'Orange vers 982 ;
 Pons , évêque de Marseille de 977 à 1008 ;
 Pons II († 1073),  évêque de Marseille de 1008 (ou 1014?) à 1073 ;
 Pons de Marignane, archevêque d'Arles, de 1005 à 1029 ;
 Pons de Melgueil, septième abbé de Cluny de 1109 à 1126 ;
 Pons  de La Roche (?-1134), fondateur de la lignée de la Roche sur l'Ognon et cofondateur de l'abbaye de Bellevaux ;
 Pons de Becmil, trentième évêque d'Uzès de 1240 à 1249.

Noblesse 
Au Moyen Âge, Pons est le nom de plusieurs comtes, parmi lesquels :
 Pons, vicomte de Marseille ;
 Pons, seigneur de Fos-sur-Mer, probablement son fils ;
 Pons II de Mevouillon († 986) ;
 Pons l'Ancien, ancêtre de la maison des Baux ;
 Pons le Jeune († 1030), fils de Pons l'Ancien ;
 Pons Guillaume de Toulouse dit Pons II († 1060), comte de Toulouse ;
 Pons de Tripoli († 1137) comte de Tripoli en Terre-Sainte.

Titre princier porté notamment par :
 Charles-Louis de Lorraine, prince de Pons (1696-1755).

Patronyme  

 Alain Pons (1929-2022), philosophe français ;
 Alexandre Pons (1877-1938), religieux français ;
 Alfonso "Sito" Pons (1959-), pilote de vitesse moto espagnol ;
 André Pons, dit Pons de l'Hérault (1772-1853), révolutionnaire français ;
 Antoine Pons (1922-1996), footballeur français ;
 Antoinette de Pons (1570-1634), première dame d'honneur de Marie de Médicis ;
 Anthony Pons (1973-), pilote automobile français ;
 Aurélie Pons (1996-), actrice et mannequin française ;
 Axel Pons (1991-), pilote de vitesse moto espagnol, fils de Sito Pons ;
 Auguste Pons (1794-1860), homme politique français ;
 Bartholomeus Pons (14?-15?), peintre connu de 1518 à 1541 ; 
 Bernard Pons (1926-2022), homme politique français (auteur de la Loi Pons) ;
 Daniel Pons (1932-1986), poète, photographe et écrivain français ;
 Eddie Pons (1953-), dessinateur français ;
 Edgar Pons (1995-), pilote de vitesse moto espagnol, fils de Sito Pons ;
 Eduard Pons Prades (1920-2007), résistant et historien catalan;
 Eugène Pons (1886-1945), imprimeur et résistant lyonnais, mort en déportation ;
 Fabrizia Pons (1955-), copilote de rallyes italienne ;
 Félix Pons (1942-2010), homme politique espagnol ;
 Francisco Vallejo Pons (1982-), joueur d'échecs espagnol ;
  ;
 Gabriel Pons (1997-), coureur cycliste espagnol ;
 Geneviève Pons (1956-), haute fonctionnaire française ;
 Guillaume Pons (1979-), joueur de basket-ball français ;
 Guillaume Amans Pons (1789-18?), homme politique français ;
 Helene Pons (1898-1990), costumière américaine ;
 Henri Pons (1849-1909), architecte français ;
 Henri Pons (19?-), juge français ;
 Honoré Pons (1773-1851), horloger français ;
  ;
 Jean-François Pons (1698-1753), prêtre jésuite français ;
 Jean-François de Pons (1683-1733), homme de lettres français ;
 Jean-Louis Pons (1761–1831), astronome français, qui a donné son nom à la comète 12P/Pons-Brooks ;
 Josep Pons (1957-), chef d'orchestre espagnol ;
 Josep Lluís Pons (1823-1874), poète espagnol de langue catalane ;
 Josep Maria Pons Irazazábal (1948-), diplomate espagnol ;
 Joseph-Sébastien Pons (1886-1962), poète d'expression française et catalane ;
 Josette Pons (1947-), femme politique française ;
 Lele Pons (1996-), influenceuse, vlogueuse, danseuse, chanteuse et actrice américano-vénézuélienne-italienne ;
 The Secret Life of Lele Pons, documentaire biographique la concernant
 Lily Pons (1898-1976), chanteuse soprano française naturalisée américaine ;
  ;
 Lucien Pons (1904-1976), général français ;
 Maurice Pons (1927-2016), écrivain français ;
 Max Pons (1927-2021), poète, écrivain et éditeur ;
 Mercè Pons (1966-), actrice catalane de théâtre, cinéma, doublage et télévision ;
 Olivier Pons (1970-), joueur et entraîneur de basket-ball français ;
 Patrick Pons (1952-1980), pilote moto français ;
 Paul-Marie Pons (1904-1966), ingénieur du génie maritime français ;
 Pepita Estruch i Pons (1920-2011), résistante durant la Guerre d'Espagne et la Seconde Guerre mondiale;
 Pere Pons (1993-), footballeur espagnol ;
 Philippe Pons (1942-) journaliste français ;
 Philippe-Laurent Pons (1759-1844), dit Pons de Verdun, homme politique et écrivain français ;
 René Pons (1932-), écrivain français ;
 Stanley Pons (1943-), scientifique américain ;
 Teddy Pons (1982-), pilote français professionnel de motomarine ;
 Thierry Pons (1976-), joueur de basket-ball français ;
 Ventura Pons (1945-), cinéaste catalan;
 Vimala Pons (1983-), actrice française ;
 Xavier Pons (1980-), pilote automobile de rallyes espagnol ;
 Xavier Pons (1980-), angliciste français ;
 Yves Pons (1999-), joueur de basket-ball français d'origine haïtienne ;

Nom composé 
 Francisco Vallejo Pons (1982-), joueur d'échecs espagnol.
 Henry Morin-Pons (1831-1905), banquier lyonnais.

Voir aussi

Divers 
 Le Cousin Pons (1847), un roman d'Honoré de Balzac
 Banque Veuve Morin-Pons, une banque fondée à Lyon en 1805
 Pons-Verlag, un éditeur allemand de dictionnaires et d'apprentissage linguistique dictionnaire contrôlé par le groupe Klett

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme